Мо́рган Фи́ни (; 8 февраля 1999, Бутл, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Карлайл Юнайтед».

Клубная карьера 

Морган Фини — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого он попал в возрасте 7 лет. В 2016 году Фини начал играть за резервную команду клуба из Ливерпуля, с которой в сезоне 2016/17 выиграл Премьер-лигу 2.

В октябре 2017 года Фини стал привлекаться в тренировкам основной команды, после того как исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» стал тренер резервной команды Дэвид Ансуорт. 23 ноября 2017 года Фини дебютировал в основном составе «Эвертона». Футболист вышел на замену в матче Лиги Европы против «Аталанты».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»